Saline puede referirse a:

 La Saline, una comunidad abandonada en el condado de Sainte Geneviève, Misuri;
 Saline Creek, un arroyo en el condado de Sainte Geneviève, Misuri;
 Isla Saline, una isla de Granada;
 Saline, un pueblo de Fife, Escocia;
 Condado de Saline, varios condados en los Estados Unidos;
 Municipio de Saline, varios municipios en los Estados Unidos;
 Saline Valley, un valle en California, Estados Unidos;
 Saline Landing, un área no incorporada en el condado de Hardin en el estado estadounidense de Illinois;
 Saline City, un área no incorporada en el condado de Clay en el estado estadounidense de Indiana;
 Saline, una villa ubicada en la parroquia de Bienville en el estado estadounidense de Luisiana; o
 Saline, una ciudad en el condado de Washtenaw en el estado estadounidense de Míchigan.
 Saline, una comuna nueva francesa situada en el departamento de Calvados